La zarza est un mot espagnol qui signifie « la ronce ». Il peut également faire référence à :

Toponyme 

 La Zarza, commune de la province de Badajoz dans la communauté autonome d'Estrémadure en Espagne.
 La Zarza, commune de la province de Valladolid dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
 La Zarza de Pumareda, commune de la province de Salamanca dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
 Santa Cruz de la Zarza, commune de la province de Tolède dans la communauté autonome de Castille-La Manche en Espagne.
 La Zarza, village situé dans la commune de Jumilla dans la communauté autonome de la Région de Murcie en Espagne.
 , commune de la province de Huelva dans la communauté autonome d’Andalousie en Espagne.
 Pic de la Zarza, le point culminant de l'île de Fuerteventura, dans les îles Canaries.

Patronyme 

 Vasco de la Zarza (ca. 1470-1524), sculpteur espagnol de la Renaissance.

Patronyme hispanique